4. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych - zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w 1976 roku w Chepstow w Walii.

Rezultaty

Mężczyźni

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Bibliografia 
 

1976
1976 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
1976 w Wielkiej Brytanii